Michael Sinnott ist der Name folgender Personen:

* Michael Sinnott, eigentlicher Name von Mack Sennett (1880–1960), US-amerikanischer Filmproduzent
 Michael Sinnott (Skilangläufer) (* 1985), US-amerikanischer Skilangläufer